502-й полк может означать:

Пехотные полки 
 502-й пехотный Чистопольский полк

Авиационные полки 
 502-й штурмовой авиационный Таманский полк